Strindbergshuset är en benämning för flera hus där August Strindberg bott, däribland:

Stockholm
Strindbergshuset, Karlaplan – Karlavägen 82 vid Karlaplan (1901-1908)
Blå tornet – Drottninggatan 85 (1908-1912)

Lund
Strindbergshuset – vid Grönegatan/Stålbrogatan i Lunds stadskärna (1896-1897), se Billegården